Il doppio del torneo di tennis Buick Riviera Classic 1980, facente parte del WTA Tour 1980, ha avuto come vincitrici Kathy Jordan e Anne Smith che hanno battuto in finale Martina Navrátilová e Betty Stöve 2-6, 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Kathy Jordan /  Anne Smith (campionesse)
 Martina Navrátilová /  Betty Stöve (finale)

 Rosie Casals /  Wendy Turnbull (semifinali)
 Andrea Jaeger /  Virginia Wade (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Buick Riviera Classic 1980